Thaptospora är ett släkte av svampar. Thaptospora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Thaptospora